Hengstschläger ist der Familienname folgender Personen:

 Johannes Hengstschläger (* 1940), österreichischer Jurist und emeritierter Universitätsprofessor
 Markus Hengstschläger (* 1968), österreichischer Genetiker